Giambi ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Giambi (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jeremy Giambi (1974–2022), US-amerikanischer Baseballspieler